Anagallis repens  es una especie no aceptada y puede referirse a:

Anagallis repens descrita por DC. es sinónimo de Lysimachia arvensis subsp. arvensis
Anagallis repens descrita por Pomel es sinónimo de Lysimachia tenella de L.

Referencias